Helbronner bezeichnet:

 Jacques Helbronner (1873–1943), französischer Jurist und jüdischer Funktionär
 Paul Helbronner (1871–1938), französischer Alpinist und Geodät
 Pointe Helbronner, nach ihm benannter Berg in den Alpen